Elunchun Zizhiqi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Oroqen Zizhiqi (härad), Inre Mongoliet, 
 Oroqen Zizhiqi (häradshuvudort), Inre Mongoliet, 
 Oroqin Zizhiqi, härad, Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar